

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Bałtów – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Żyrzyn 
 Bałtów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów

Inne 
 Bałtów – gmina wiejska